Pierwszy rząd Andreja Plenkovicia
 Drugi rząd Andreja Plenkovicia